Александрийский кодекс (, ; условное обозначение: А или 02) — одна из древнейших унциальных рукописей Библии на греческом языке, датируемая V веком. Наряду с другими древнейшими рукописями Александрийский кодекс используется текстологами для конструктивной или сводной критики в целях восстановления первоначального греческого текста Библии.

Состав рукописи 

Исходно кодекс содержал полный греческий текст Ветхого (Септуагинта) и Нового Заветов и Первое и Второе послания св. Климента Римского. Частично сохранившийся лист с содержанием кодекса указывает, что в него также входили апокрифические Псалмы Соломона.

Сохранившиеся 630 страниц Ветхого Завета были записаны, вероятно, двумя писцами; 143 страницы Нового Завета — тремя писцами. Формат кодекса — 32 х 26 см. Кодекс написан на веллуме. Текст на листах расположен в две колонки, по 49 - 52 строки в каждой.

На полях Евангелий даны разбиение Аммония и номера канонов Евсевия, хотя сами таблицы Евсевия не сохранились.

Новозаветный текст кодекса считается представителем александрийского типа текста (к которому принадлежат и Синайский и Ватиканский кодексы), за исключением текста Евангелий, по-видимому переписанного с другой рукописи и являющегося древнейшим представителем византийского типа.

Текст рукописи отнесен к I категории Аланда (III категория в Евангелиях).

Особенности рукописи

Лакуны 
Повреждён или частично утрачен текст следующих книг:

 Утрачено: 1-я книга Царств 12:18-14:9 (1 лист); Псалтирь 49:19-79:10 (9 листов); Евангелие от Матфея 1:1-25:6 (26 листов); Евангелие от Иоанна 6:50-8:52 (2 листа); 2-е послание к Коринфянам 4:13-12:6 (3 листа); также утрачены последние листы кодекса, поэтому находящееся в конце 2-е послание Климента обрывается на 12:5a

 Повреждено: Бытие 14:14-17, 15:1-5, 15:16-19, 16:6-9 (утрачена нижняя часть листа); Бытие 1:20-25, 1:29-2:3, Левит 8:6,7,16; Сирах 50:21f, 51:5; 1-е послание Климента 57:7-63.

Разночтения 
 В Книге Бытия 5,25 (русский синодальный перевод: «Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха») имеет вариант ΚΑΙ ΕΖΗΣΕΝ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ ΕΚΑΤΟΝ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ (восемьдесят) ΕΠΤΑ ΕΤΗ, Ватиканский кодекс имеет ΚΑΙ ΕΖΗΣΕΝ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ ΕΚΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ (шестьдесят) ΕΠΤΑ ΕΤΗ;
 В Книге Судей 18,30 имеет вариант ΥΙΟΥ ΜΩΥΣΗ (сына Моисея), Ватиканский кодекс имеет ΥΙΟΣ ΜΑΝΑΣΣΗ (сын Манассии).
 В Евангелии от Иоанна 4,6 имеет уникальный вариант ωρα ην ως εκτη (около шестого часа), вместо ωρα ην ως δεκατη (около десятого часа), как имеется во всех остальных манускриптах.
 Послание к Римлянам 2,5 — αποκαλυψεως ] ανταποδοσεως.
 Послание к Евреям 13,21 παντι αγαθω ] παντι εργω και λογω αγαθω.

История рукописи 

Кирилл Лукарис, патриарх Александрии (Египет), был страстным собирателем книг. Когда в 1621 году он стал патриархом в Константинополе, он взял Александрийский кодекс с собой в Турцию. При тогдашних волнениях на Ближнем Востоке и ввиду возможного уничтожения рукописи, если бы она попалась в руки мусульманам, Лукарис нашел, что она будет в лучшей сохранности в Англии. Поэтому он преподнес её в 1624 году британскому послу в Турции как подарок английскому королю Якову I. Король умер до того, как ему смогли вручить рукопись. Поэтому она была вместо этого вручена три года позднее его наследнику Карлу I. Впоследствии кодекс был помещён в Британский музей.

В 1786 году Карл Годфри Уойд опубликовал текст Нового Завета. 

Фоторепродуцированное издание кодекса было осуществлено в 1879 — 1883 гг. по инициативе Британского музея (под редакцией Э. Томпсона).
За осуществление проекта отвечал Э. Томпсон. Β 1909 г. Ф. Кеньон выпустил сокращенное факсимильное издание Нового Завета и отдельных частей Ветхого Завета.

См. также 
 Список унциальных рукописей Нового Завета
 Синайский кодекс
 Ватиканский кодекс 1209
 Ефремов кодекс
 Кодекс Безы
 Великие кодексы

Примечания

Литература 
 Calkins, Robert G. Illuminated Books of the Middle Ages. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1983.
 Kenyon, Frederick G. Codex Alexandrinus. London: British Museum, 1909. (Facsimile edition).
 Hernández, Juan. Scribal Habits and Theological Influences in the Apocalypse: The Singular Readings of Sinaiticus, Alexandrinus, and Ephraemi. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006.
 Lake, Kirsopp. Family Π and the Codex Alexandrinus. The Text According to Mark, London 1936.

Ссылки 
 Александрийский кодекс  на сайте CSNTM
 Александрийский кодекс. Факсимильное издание. Кеньон, Фредерик Джордж. Лондон: Британский музей.
 Краткая история патриаршей библиотеки
 Рукописи библейские // Из «Библиологического словаря» священника Александра Меня
 
 The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism: Codex Alexandrinus 

Унциальные рукописи Нового Завета
Библейские рукописи V века
кодекс
кодекс
Септуагинтовые манускрипты
Книги в Британской Библиотеке